Натуральне число 1624
 1624 рік до нашої ери
 1624 рік нашої ери